Crouch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Swale
 Crouch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Tonbridge and Malling
Miejscowości w USA:
 Crouch – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Boise
Gminy w USA:
 Crouch (ang. Crouch Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
Osoby:
 Peter Crouch – angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika.